L'àrea metropolitana de Sevilla té 1.519.639 habitants (INE 2011) i 4.535,78 km² de superfície. Aquesta conurbació creix al voltant de la ciutat de Sevilla, capital de la comunitat autònoma d'Andalusia, i és la quarta àrea metropolitana d'Espanya, essent un gran centre turístic, econòmic, industrial i poblacional.

La Junta d'Andalusia és l'administració que articula les polítiques comunes metropolitanes, com l'urbanisme o el transport.

Municipis de l'àrea metropolitana de Sevilla 

L'àrea metropolitana sevillana la componen un total de 46 municipis de la província de Sevilla:

Referències 

Geografia de la província de Sevilla
Sevilla